Pichincha (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Pichincha (provincie), een provincie van Ecuador
Pichincha (vulkaan), een vulkaan in de Andes